GGN est un sigle qui peut désigner :
 Global Geoparks Network, (en français, Réseau mondial des Géoparcs), un réseau soutenu par l’UNESCO qui s’engage à promouvoir le patrimoine géologique de la planète.

GGN est un code qui peut désigner :
 l'aérodrome de Gagnoa, qui dessert Gagnoa, en Côte d'Ivoire, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 Orange GGN, un colorant orangé anciennement utilisé comme colorant alimentaire (maintenant connu comme toxique)

Code IATA des aéroports